Pálffy György (1862–1933) magyar színész
Pálffy György (1906–1978) magyar színész
Pálffy György (1909–1949) altábornagy
Pálffy György (1910–?) magyar színész
Pálffy György (1920–2011) magyar orvos, belgyógyász, ideg- és elmegyógyász, egyetemi tanár
Pálffy György fotográfus

Pálfy György
Pálfi György (1974) filmrendező